A Temporada de Euro Open by Nissan de 1999 foi disputada em 8 corridas em final de semana/16 GPs. Esse ano todos os pilotos da categoria usavam chassis Coloni e motores Nissan. Foram 16 equipes diferentes e 36 pilotos competindo.

Equipes e pilotos

Classificação

Pilotos

Equipes 

Temporadas de World Series by Nissan
1999 no automobilismo